Хамас - ХАМА́С (, скорочене від حركة المقاومة الاسلامية Харакат аль-мукавама аль-ісламійя, ) — палестинський ісламістський рух і політична партія, утворені незабаром після початку Першої палестинської інтифади. 
 Хамас (гора) - гора в Криму.